Ел Мембриљо има више значења:

 Ел Мембриљо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мембриљо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мембриљо (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мембриљо (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мембриљо (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мембриљо (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мембриљо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мембриљо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мембриљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мембриљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику